Schleh ist der Familienname folgender Personen:

 Marianne Adelaide Hedwig Schlesinger, später Schleh, Geburtsname von Hedwig Dohm (1831–1919), deutsche Schauspielerin und Feministin
 Thomas Schleh (* 1964), deutscher DJ

Siehe auch:
 Schlee
 Schlehe